Сан-Секондо ()

 Сан-Секондо-ді-Пінероло — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, метрополійне місто Турин
 Сан-Секондо-Парменсе — муніципалітет в Італії, у регіоні Емілія-Романья, провінція Парма

Див. також 

 Секондо